Четвёрка — существительное, соответствующее числу 4:
 Четвёрка — оценка знаний в школе, по 5-балльной системе — «хорошо».
 «Четвёрка» — разговорное название автомобилей: ВАЗ-2104, Audi A4.
 «Четвёрка» — разговорное название 4-цилиндрового двигателя.
 Четвёрка — разговорное название компьютера на базе процессора Intel 486.
 Костюм «четвёрка» — жилет, жакет, юбка, брюки (то есть отличается от костюма «тройка» наличием юбки).
 «Четвёрка» — галстучный узел.
 Названия маршрутов транспорта под № 4, а также самого транспорта, работающего на этих маршрутах.
 «Четвёрка» — конный экипаж ().
 Четвёрка — игральная карта.

В спорте 
 Четвёрка — четырёхместные сани в бобслее.
 Четвёрка — лодка в гребле:
 Четвёрка парная,
 Четвёрка распашная,
 Четвёрка (байдарка).

В искусстве 
 «Четвёрка» — фильм бразильского режиссёра Фабио Баррету.
 «Фантастическая четвёрка» — художественные фильмы.
 «Четвёрка юных детективов» — кинофильм немецкого режиссёра Ульриха Кёнига.
 Четвёрка — номер Сайлона из сериала «Звёздный крейсер „Галактика“».
 «Четвёрка» — бой на гитаре.
 «Четвёрка» — художественная группа, входящая в Школу Глазго.
 Четверо в кубе — российский анимационный мультсериал для детей, созданный студией «Паровоз», первая серия вышла в 2017 году.
 Ливерпульская четвёрка («Битлз») — британская рок-группа из Ливерпуля.

См. также 
 
 Большая четвёрка лейблов звукозаписи
 
 Квартет
 Квадрига
 Квадрига Лисиппа

4 (число)